Mikołaj Baworowski (jezuita)
 Mikołaj Baworowski (rotmistrz)